Bob Entrop (malacoloog)
Bob Entrop (cineast)